Ван де Венне () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Ван де Венне, Адриан (ок. 1589—1662) — нидерландский художник.
 Ван де Венне, Дельфин (род. 1974) — бельгийская гребчиха на байдарках.
 Ван де Венне, Ян — фламандский художник стиля барокко.